Boizenburg bezeichnet:
 Boizenburg/Elbe, Stadt im Landkreis Ludwigslust-Parchim in Mecklenburg-Vorpommern (Deutschland) 

Boizenburg ist der Name folgender Personen:
 Friedrich von Boizenburg († 1312), von 1300 bis 1312 Bischof von Verden
 Jordan von Boizenburg (bezeugt ab 1236, gestorben vor 1274), deutscher Ratsnotar
 Wirad von Boizenburg, um 1188 der Beauftragte von Graf Adolf III. von Schauenburg

Siehe auch:
 Amt Boizenburg-Land
 Boitzenburg (Begriffsklärung)